Macbeth da Escócia — rei do século XI
Macbeth — tragédia de William Shakespeare
Macbeth (personagem) — protagonista da peça acima
Macbeth (ópera) — de Giuseppe Verdi
Macbeth (banda) — italiana de metal gótico

Filmes
 Macbeth (filme de 1908), produção muda
 Macbeth (filme de 1911), produção muda com Frank R. Benson e Constance Benson
 Macbeth (filme de 1913), produção muda
 Macbeth (filme de 1915), produção francesa com Séverin-Mars e Georgette Leblanc
 Macbeth (filme de 1916), produção muda de D. W. Griffith
 Macbeth (filme de 1922), produção muda
 Macbeth (filme de 1948), com Orson Welles e Jeanette Nolan
 Macbeth (filme de 1971), de Roman Polański, com John Finch e Francesca Annis
 Macbeth (filme de 1982), produção húngara dirigida por Béla Tarr
 Macbeth (filme de 2006), com Sam Worthington
 Macbeth (filme de 1948), com Michael Fassbender e Marion Cotillard

Desambiguações de artes
Desambiguações de cinema